Komuna – wspólnota mieszczan
 Komuna – pot. okres, środowisko związane z komunizmem
 Komuna – duńsko-holendersko-szwedzki film z 2016 roku

 zobacz też
 Komuna Paryska
 Komuna Otwock